Elena Bogdan e Mihaela Buzărnescu erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Telavi Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Réka-Luca Jani e Christina Shakovets che hanno battuto in finale Kacjaryna Dzehalevič e Oksana Kalašnikova 3–6, 6–4, [10–6].

Seeds 

  Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (primo turno)
  Leticia Costas /  Arantxa Parra Santonja (semifinali)

 Inés Ferrer Suárez /  Richèl Hogenkamp (primo turno) 
 Ekaterine Gorgodze /  Anastasia Grymalska (ritiro)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Telavi Open 2012